Die Slovenska Nogometna Liga 1997/98, auch Liga Si.mobil Vodafone nach dem Sponsor genannt, war die siebte Spielzeit der höchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 3. August 1997 und endete am 7. Juni 1998. Titelverteidiger war NK Maribor Teatanic.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten im Verlauf einer Saison viermal gegeneinander; zweimal zu Hause, zweimal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 36 Spiele pro Saison. Der Tabellenletzte und Vorletzte spielte in der Relegation gegen den Dritten bzw. Vierten der Druga Slovenska Nogometna Liga um die Qualifikation für die Slovenska Nogometna Liga 1998/99.

Vereine

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Kreuztabelle

Relegation 
Der Neunte der Premjer-Liga spielte gegen den Vierten der Druga Slovenska Nogometna Liga und der Dritte der Nogometna Liga gegen den Zehnten der Premjer-Liga um die Qualifikation für die Slovenska Nogometna Liga 1998/99.

|}

Torschützen

Einzelnachweise 

1997
Fußballsaison 1997/98